Фрисселл () — гора, расположенная на границе округов Личфилд (Коннектикут) и Беркшир (Массачусетс) и менее, чем в километре от границы со штатом Нью-Йорк.

Высота вершины горы — 747 м над уровнем моря, что является высшей точкой штата Коннектикут.

Гора Фрисселл пользуется популярностью среди поклонников пешеходного туризма, через неё пролегают несколько маршрутов, ведущих к знаменитой Аппалачской тропе.

Ссылки

Примечания 

Аппалачи
Горы Коннектикута
Горы Массачусетса
География округа Беркшир
География округа Литчфилд